Hofherr steht für:

 das ehemalige österreichische Unternehmen Hofherr-Schrantz

Hofherr ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Hofherr (* 1947), deutscher Eishockeyspieler
 Erich Hofherr (1951–2007), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Hilde Hofherr (* 1930), österreichische Skirennläuferin
 Klaus Hofherr (1936–2015), deutscher Bergbauwissenschaftler und Koker
 Matthias Hofherr (1829–1909), österreichischer Industrieller
 Otto Hofherr (*unbekannt–1920), deutscher Fußballspieler